Amok může být například:

 pro druh nemocného velmi intenzivního vzteku, viz amok (zuřivost)
 muž postižený záchvatem amoku
 bláznivé; zuřivý
 Amok (album)
 Amok (film) – československý televizní film z roku 1977

Externí odkazy